Earl Stonham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Stonham (Stonham Parva) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stonham Aspal – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk